Izraz Pagetova bolézen (izgovorjava: pêdžitova) opisuje različne bolezni, imenovane po britanskem kirurgu Jamesu Pagetu, ki je te bolezni prvi opisal:

 Pagetova bolezen dojke,
 Pagetova bolezen kosti,
 Pagetova bolezen vulve,
 Paget-Schrötterjev sindrom.